

Cinema 
Oggi sposi  – film diretto da Guido Brignone (1934)
Oggi sposi  – titolo provvisorio del film Era lei che lo voleva! (1953)
Oggi sposi (The Wedding Party) – film diretto da Brian De Palma, Wilford Leach e Cynthia Munroe (1969)
Oggi sposi  – film diretto da Luca Lucini (2009)

Televisione 
Oggi sposi  – programma televisivo del 1990
Oggi sposi  – episodio della prima stagione dell'anime Detective Conan trasmesso nel 1996

Altro 
Oggi sposi (Ben Haven)  – romanzo di Joe Keenan del 1988
Oggi sposi/Dialogo  – singolo di Al Bano e Romina Power del 1991